

Persone 
 Abel Seyler (1730-1801) – banchiere, attore e regista teatrale svizzero
 Felix Hoppe-Seyler (1825-1895) – fisiologo e chimico tedesco
 Pierre Seyler (fl. 1927-1928) – calciatore francese

Pagine correlate 
 Sailer – pagina di disambiguazione
 Diet Sayler (1939) – pittore e scultore tedesco
 Seiler – pagina di disambiguazione